Bérard oder Berard ist der Familienname folgender Personen:

 André Bérard (* 1940), kanadischer Geschäftsmann, ehemaliger Präsident und CEO der kanadischen Nationalbank
 Antonius Berard (1921–2005), deutscher Jurist
 Auguste Bérard (1802–1846), französischer Chirurg
 Bryan Berard (* 1977), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Christian Bérard (auch genannt Bébé; 1902–1949), französischer Künstler, Illustrator und Designer
 Elisabeth von Wedel-Bérard (1848–1905), deutsche Schriftstellerin
 Frédéric Bérard (1789–1828), französischer Mediziner 
 Jacques Bérard, französischer Politiker
 Jacques Étienne Bérard (1789–1869), französischer Naturforscher, Physiker und Chemiker
 Jean-Antoine Bérard (1710–1772), französischer Opernsänger, Gesangslehrer in Paris
 Julien Bérard (* 1987), französischer Straßenradrennfahrer
 Léon Bérard (1876–1960), französischer Rechtsanwalt, Schriftsteller und Politiker
 Léon Eugène Bérard (1870–1956), französischer Arzt, Chirurg und Professor
 Patrick Bérard (* 1959), französischer Kanute
 Pierre Honoré Bérard (1797–1858), französischer Mediziner
 Reinhard Bérard (1841–1915), deutscher Buchdrucker und Politiker
 Roxane Berard, belgische Schauspielerin
 Sophie Bérard, Pseudonym von Kerstin Gier (* 1966), deutsche Schriftstellerin
 Thomas Bérard († 1273), Großmeister des Templerordens
 Victor Bérard (1864–1931), französischer Historiker, Klassischer Philologe, Diplomat und Politiker

Bérard bezeichnet:
 Bérard et Cie, ehemaliger französischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Berar